Say It é o álbum de estreia da cantora cristã norte-americana Britt Nicole, lançado em 22 de setembro de 2007, contendo os singles Believe, You, e Set the World On Fire. O estilo do album é pop rock, dance-pop, hip-hop, e música cristã contemporânea.

Faixas
Holiday (Adam Smith, Britt Nicole; Tedd Tjornhom)
Believe (Adam Smith; Britt Nicole; Rob Hawkins; Tedd Tjornhom)
Set The World On Fire (Britt Nicole; Cindy Morgan; Jason Ingram)
Sunshine Girl (Adam Smith; Britt Nicole; Joe Pangallo; Tedd Tjornhom)
Ready (Aaron Rice; Britt Nicole; Josiah Bell; Robert Marvin)
You (Britt Nicole; Cindy Morgan; Tedd Tjornhom)
When She Cries (Adam Smith; Britt Nicole; Greg Bieck; Tyler Hayes Bieck)
Good Day (Britt Nicole; Jason Ingram; Tedd Tjornhom)
Don't Worry Now (Britt Nicole; Jeremy Bose; Tedd Tjornhom)
Say It (Britt Nicole; Cindy Morgan; Jason Ingram; Tedd Tjornhom)
World That Breaks (Aaron Rice; Britt Nicole; Josiah Bell; Robert Marvin)

Singles 
 You (2007)
 Believe (2007)
 Set The World On Fire (2008)

Clipes 
 Believe
 Holiday
 Set The World On Fire (Neon Feather Remix) (Videoclipe lançado como remix em 2015)

Álbuns de estreia de 2007